Кораблево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кораблево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Кораблево — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Кораблево — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Кораблево — деревня в Новоржевском районе Псковской области.